Negast ist Name:
 eines Ortsteils der Gemeinde Samtens im Landkreis Vorpommern-Rügen
 eines Ort der Gemeinde Steinhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen